Sinomastodon — вимерлий рід гомфотерів відкладення пізнього міоцену до раннього плейстоцену в Азії (Китай, Японія, Таїланд, М’янма, Кашмір та Індонезія). Його не слід плутати з родом Sinomammut.

Тварина була дуже схожа на сучасних слонів з розмірами від 3.6 до 5.3 м. Кілька видів відомі в Китаї, найвідомішим є S. hanjiangensis з пізнього міоцену та раннього пліоцену провінції Шаньсі. Відомий з неповного скелета дорослої особини (розміром 5.3 м), включаючи верхню щелепу, нижню щелепу, зуби, бивні та інші матеріали. Японський вид S. sendaicus, описаний у 1924 році з зубних матеріалів з пліоценових відкладень, був віднесений до роду, а також вид S. bumiajuensis (раніше Tetralophodon) з пізнього пліоцену Яви. Одна особина S. hanjiangensis була 30-річною особиною зростом 2.07 метра і вагою 2.1 тонни.

Таксономія
Згідно з

Примітки 

Роди ссавців
Гомфотерієві